Silly steht für:
 Silly (Band), eine deutsche Band

Silly ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Silly (Belgien), eine Stadt in Belgien
 Silly (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein Departement in Burkina Faso 
 Silly-en-Gouffern, eine Gemeinde im französischen Département Orne
 Silly-en-Saulnois, eine Gemeinde im französischen Département Moselle
 Silly-la-Poterie, eine Gemeinde im französischen Département Aisne
 Silly-le-Long, eine Gemeinde im französischen Département Oise
 Silly-sur-Nied, eine Gemeinde im französischen Département Moselle
 Silly-Tillard, eine Gemeinde im französischen Département Oise

Silly ist der Familienname folgender Personen:
 Gaylord Silly (* 1986), französisch-sychellischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Silli
 Silly Fools, eine thailändische Rockband
 Silly Symphonies, eine US-amerikanische Zeichentrickfilm-Reihe
 Silly Walks Movement, ein deutsches Reggae-Soundsystem
 Scilly
 Szili
 Cilly